Emilio Lepetit – giocatore di baseball e dirigente sportivo italiano
 Laura Lepetit – editrice italiana
 Roberto Lepetit – imprenditore e antifascista italiano
 Roberto Lepetit – imprenditore italiano